Les nocturnes opus 9 de Chopin sont trois nocturnes lyriques romantiques pour piano de Frédéric Chopin. Composés entre 1830 et 1832, ils sont dédiés à son élève Marie Pleyel (une des plus célèbres pianistes virtuoses du , épouse de son grand ami Camille Pleyel, héritier des pianos Pleyel, et fondateur de la salle Pleyel à Paris). Ils sont publiés à Leipzig en 1832, puis à Londres chez Wessel, et à Paris chez Schlesinger en 1833. Les nocturnes  et 2 (parmi ses 21 nocturnes) font partie des œuvres les plus célèbres de ce maître de la musique romantique.

Histoire 

Né en Pologne, Frédéric Chopin est un pianiste prodige dès l'âge de sept ans, et commence sa carrière de compositeur dès l'âge de 12 ans. À 20 ans, il s'installe définitivement à Paris en 1830, en pleine période romantique, où son immense talent lui vaut de devenir rapidement la coqueluche des salons parisiens mondains du Tout-Paris artistique, où il devient ami entre autres avec Hector Berlioz, Franz Liszt, Camille Pleyel (qui lui fournit ses pianos Pleyel), Eugène Delacroix, Honoré de Balzac, George Sand (dont il partage la vie durant 9 ans entre 1838 et 1847)...

Âgé de 20 ans, il compose avec succès ses nocturnes opus 9 en trois pièces entre 1830 et 1832 (composés d'alternances de gaieté et de mélancolie, inspirées des musiques slaves des polonaises et mazurkas de Chopins, et des souvenirs de musique traditionnelle de la Pologne de son enfance). Parmi son important catalogue de valses, préludes, mazurkas, et polonaises, ses célèbres nocturnes lui valent tout particulièrement d'être reconnu comme un des grands maîtres de la musique romantique du .

Composition 

  en si bémol mineur
  en mi bémol majeur
  en si majeur

en si bémol mineur 
Sur un tempo larghetto, une large ligne mélodique dans le style du bel canto est accompagnée de grands accords arpégés à la main gauche, qui renvoient aux Nocturnes de John Field que Chopin appréciait particulièrement et dont il reprit le schéma formel.

en mi bémol majeur

en si majeur

Au cinéma 
 2010 : L'Arnacœur de Pascal Chaumeil (bande originale)

Source 
 .

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Frédéric Chopin 
 
 Nocturnes (Chopin)
 Catalogue des œuvres de Frédéric Chopin

Liens externes 

 

09